Perseus peut désigner :
 Perseus, le nom de code d'un espion de l'Union Soviétique ;
 Perseus, un programme de missile franco-britannique.

Voir aussi 
 Perseus I, une galaxie naine du Groupe local proche de la galaxie d'Andromède
 Perseus A, une galaxie lenticulaire géante située dans la constellation de Persée
 Perseus Project, un projet de bibliothèque numérique initié et mené par l’Université Tufts
 Perseus Books Group, une maison d'édition américaine basée à New York